Cofradía de la Oración en el Huerto o nombres similares puede referirse a:

Cualquiera de las cofradías o hermandades de Semana Santa bajo la advocación del episodio de la Oración en el Huerto.
La Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Oración en el Huerto de Albacete.
La Cofradía de la Oración del Huerto de Andorra (Teruel).
La Hermandad de la Oración en el Huerto de Baeza (Jaén).
La Hermandad de la Oración en el Huerto de Dos Hermanas (Sevilla).
La Hermandad de la Oración en el Huerto de Jerez de la Frontera (Cádiz)
La Cofradía de la Oración en el Huerto de Jódar (Jaén).
La Hermandad de la Oración en el Huerto de Linares (Jaén).
La Archicofradía del Huerto de Málaga.
La Hermandad de la Oración del Huerto de Moguer (Huelva)
La Cofradía de la Oración en el Huerto de los Olivos de Salamanca.
La Venerable Orden Tercera Franciscana y Hermandad Franciscana de la Oración en el Huerto de San Cristóbal de la Laguna (Tenerife)
La Hermandad de Monte-Sion de Sevilla.
La Cofradía de la Oración en el Huerto de Soria.
La Cofradía Penitencial de La Oración del Huerto y San Pascual Bailón de Valladolid.
La Cofradía de Nuestro Señor en la Oración del Huerto de Zaragoza.
La Confraternidad Nacional de Hermandades y Cofradías de la Oración en el Huerto.